Egentliga Finland (finsk: Varsinais-Suomi, dansk: Egentlige Finland) er et landskab i Vestfinlands len i Finland. Landskabet består af den svensksprogede kystregion, skærgården Åboland og det finsksprogede indland. Landskabets hovedby er den største by, Turku (Åbo), og det ledes af Juho Savo (2006).

 Areal: 10.623,51 km².
 Indbyggertal: 468.936 (2012).
 Befolkningstæthed: 44,23 indb./km².

Kommuner 
Bykommuner

Landkommuner

Våben 

Våbenet for Egentliga Finland blev taget i brug i 1557, efter at Gustav Vasas søn Johan i 1556 havde fået datidens Finland, omfattande det nuværande Varsinais-Suomi og Satakunta, som hertugdømme. Våbenet prydes derfor af en hertugkrone.

I våbenet indgår det nuværende svenske flag. Man kan formode at hertug Johan senere antog flaget for sit tidligere forvaltningsområde som et symbol for hele Sverige, da han i egenskab af konge tog det nuværende svenske flag i brug i 1569.

Se også 
 Finlands landskaber

Kilder og henvisninger 

 Varsinais-Suomi  (officiel hjemmeside på finsk/svensk/engelsk)

 
Finlands landskaber
Sydvestfinland